Osoby o tym nazwisku:
 Darryl McDaniels – amerykański raper
 Jaden McDaniels – amerykański koszykarz
 Jim McDaniels – amerykański koszykarz
 K.J. McDaniels – amerykański koszykarz